Серге́й Алекса́ндрович О́сипов:
 Осипов, Сергей Александрович (1912—1976) — контр-адмирал, Герой Советского Союза.
 Осипов, Сергей Александрович (род. 1978) — российский футболист.
 Осипов, Сергей Александрович (род. 1978) — чемпион мира по каратэ кёкушин-кан.